Castillo de Fuentidueña puede designar:

Castillo de Fuentidueña, situado en el municipio segoviano del mismo nombre.
Castillo de Fuentidueña, como se conoce abreviadamente al castillo de Fuentidueña de Tajo, situado en el municipio madrileño del mismo nombre.